Die FIA World Rallycross Championship 2016 war die dritte Saison der FIA World Rallycross Championship. Sie fand vom 15. April bis zum 25. November statt. Der Schwede Mattias Ekström gewann den Weltmeisterschaftstitel.

Fahrer und Teams

Kalender

Wertung

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2016
Rallycross-Veranstaltung